Schöngelb bezeichnet:

 Ocker, eine gelbe Farbe
 Genista tinctoria, den Färber-Ginster